Бриги:

 Бриги — народ, обитавший на Балканском полуострове.
 Бриги, Маттео (род. 1981) — итальянский футболист.
 Бриги (Латвия) — село в Бригской волости Лудзенского края Латвии.
 Бриги (остановочный пункт) — железнодорожный остановочный пункт в Залесской волости Зилупского края Латвии.
 Бриги (остров) — остров в составе архипелага Байлики в устье Амазонки, Бразилия.